EMF Dordt, een elektromotorenfabriek te Dordrecht
 EMF (band), een muziekgroep
 EMF (Enhanced Metafile Format), een proprietary vector-georiënteerd bestandsformaat van Microsoft
 Elektromotorische kracht, in het Engels Electromotive force.
 Europese Metaalwerkers Federatie